Muxagata (Fornos de Algodres), een plaats in de Portugese gemeente Fornos de Algodres
 Muxagata (Vila Nova de Foz Côa), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Foz Côa